La quarante-cinquième édition du championnat d'Amérique du Sud de basket-ball se déroule à Resistencia dans la province du Chaco, en Argentine, du 18 au . Elle réunit les huit meilleures équipes d'Amérique du Sud. Le Brésil est le tenant du titre, mais c'est l'Argentine qui remporte la médaille d'or, devant le Venezuela et l'Uruguay. Leonardo Gutiérrez est élu meilleur joueur.

Formule de la compétition

Équipes participantes

Lieu de la compétition

Résultats

Groupe A 

Légende : Pts : nombre de points (victoire 2 points, défaite 1 point) ; G : nombre de matches gagnés ; P : nombre de matches perdus ; PP : nombre de points marqués ; PC : nombre de points encaissés ; Diff. : différence de points ; Dép départage particulier en cas d'égalité ; en vert et gras les équipes qualifiées ; en rouge et italique celles éliminées.

Groupe B 

Légende : Pts : nombre de points (victoire 2 points, défaite 1 point) ; G : nombre de matches gagnés ; P : nombre de matches perdus ; PP : nombre de points marqués ; PC : nombre de points encaissés ; Diff. : différence de points ; Dép départage particulier en cas d'égalité ; en vert et gras les équipes qualifiées ; en rouge et italique celles éliminées.

Match pour la

Tableau final

Classement final

Podium

Lien externe 
  Site officiel de la compétition

Notes et références 

2012
Basket-ball 2012
Province du Chaco
Amérique du Sud 2012
Amérique du Sud
Sport en Argentine en 2012
Sport en juin 2012